Annibale Faussone Scaravelli – nobile italiano, sindaco di Torino nel 1756 e nel 1771
 Enrico Scaravelli – poeta e drammaturgo italiano
 Luigi Scaravelli – filosofo italiano